Villers-Bocage peut désigner :
 Villers-Bocage (Calvados), commune française du département du Calvados en région Basse-Normandie.
 Villers-Bocage (Somme), commune française du département de la Somme en région Hauts-de-France.

Voir aussi